Daniel Clark (1809–1891) amerikai szenátor New Hampshire államból
Daniel Clark (1951) világbajnok és olimpiai ezüstérmes ausztrál kerékpározó
Daniel Clark (1985) amerikai-kanadai színész, énekes
Daniel Clark (1988) brit kosárlabdázó